

Astronomia 
 R0 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 R0 – codice vettore IATA di Royal Airlines

Trasporti 
 R0 – tangenziale di Bruxelles (Belgio)

Epidemiologia 

 R0 – numero di riproduzione di base

Demografia 

 R0 – tasso netto di riproduzione